Las siglas GCE pueden referirse a:
 Gato común europeo, o gato mestizo;
 Guerra civil española (1936-1939);
 Equipo Ciclista Caisse d'Epargne, por su código de la UCI;

Siglas